Faeröers handbalteam (mannen)
 Faeröers handbalteam (vrouwen)